Ion Popescu se poate referi la:

 Ion Popescu (1830 – 1901), profesor și publicist bârlădean.
 Ion Popescu (n. 1964), om politic din Ucraina
 Ion Theodor Popescu, general de armată român
 Ion Popescu-Gopo (1923 – 1989), artist plastic, creatorul a numeroase filme de desene animate
 Ion Popescu-Puțuri (1906 – 1993), istoric și demnitar comunist
 Ion Popescu-Zeletin (1907 – 1974), inginer silvic
 Ion Gabriel Popescu
 Ion Popescu-Udriște (n.1929), pictor și scenograf român, căsătorit cu actrița Rodica Tapalagă